Geografie
 Devin (Bulgarije), stad in Bulgarije
 Devín (Slowakije), stadsdeel van de Slowaakse hoofdstad Bratislava
 Kasteel van Devín, burcht in dit stadsdeel

Kunst en cultuur
 Devin Townsend Project, progressieve-metalband uit Canada
 Le devin du village, opera gecomponeerd door Jean-Jacques Rousseau
 Mac & Devin Go to High School, film geregisseerd door Dylan Brown

Personen
achternaam
 Laurent Devin, Belgisch politicus
voornaam
 Devin Booker, Amerikaans basketballer
 Devin The Dude, Devin Copeland, Amerikaans hiphopartiest
 Devin Gray, Amerikaans jazzdrummer en improvisatiemuzikant
 Devin Hester, Amerikaans footballspeler
 Devin Kelley, Amerikaans actrice
 Devin Logan, Amerikaans freestyleskiester
 Devin Oliver, Amerikaans basketballer
 Devin Ratray, Amerikaans acteur, filmproducent en scenarioschrijver
 Devin Townsend, Canadees zanger/gitarist
 Devin Vassell, Amerikaans basketballer

Overige
 Devin Enterprises, voormalig Amerikaans automaker